Fort San Sebastian ( oder ) ist der Name mehrerer Festungen:
 Fort San Sebastián de la Cruz in Chile
 Fort San Sebastian (Ghana), errichtet um 1523
 Fort San Sebastian (Mozambique)
 Fort San Sebastián (Pastelillo), Cartagena de Indias, Colombia, Kolumbien
 Castillo de San Sebastián (Cádiz), Cádiz, Spanien
 Castillo de San Sebastián (Vigo), Pontevedra, Spanien, heute Einsiedelei 

Siehe auch:
 Festung São Sebastião (portugiesisch)